

Норт-Спрінгфілд — переписна місцевість, штат Вермонт
 Норт-Спрінгфілд — переписна місцевість, штат Вірджинія